Nibiru (babilonska astronomija)
Nibiru, planet u Zvjezdanim stazama
Nibiru Sociedad Astronómica, astronomska skupina iz Meksika
Land of Nibiru, pjesma Aminate Savadogo na albumu Inner Voice
NiBiRu: Age of Secrets, igra u Windowsima
Nibiru (hipotetski planet), pseudoznanstveni vanjski planet unutar Sunčeva sustava autora Zaharije Sitčina
sraz s Nibiruom, pseudoznanstvena teza o strahovitom srazu Zemlje i velikoga nebeskog tijela